Macclesfield kan syfta på följande platser:

Australien 

 Macclesfield (ort i Australien, South Australia), Mount Barker, 
 Macclesfield (del av en befolkad plats), Victoria, Yarra Ranges,

Storbritannien 

 Macclesfield, ort, England, Cheshire East,

USA 

 Macclesfield (ort i USA), North Carolina, Edgecombe County,

Andra 
 Macclesfield (distrikt) - ett före detta distrikt i Cheshire, England

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar